After est le premier tome de la saga littéraire After écrit par Anna Todd et publié en 2014 aux États-Unis et en 2015 en France. Le livre raconte une idylle entre Tessa et Hardin. Anna Todd a écrit cette romance sur son smartphone via le réseau communautaire sur Internet Wattpad, où elle a fait le buzz. Le roman, une fanfiction de chick lit, est lui-même comparé à la saga Twilight. En 2015, le livre devient un best-seller dans le monde entier.

Le livre After a été publié dans une trentaine de langues différentes et a été le  des ventes en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

La saga a parfois été comparée à la trilogie Cinquante nuances de Grey car les deux séries ont démarré comme des fanfictions et notamment due à ses nombreuses scènes de sexe, est déconseillée aux moins de 16 ans. 

La saga n’est toutefois pas achevée après la lecture de tous les tomes d’After. L’auteur, Anna Todd, a aussi écrit Before, Landon et Between, mettant en vedette les mêmes personnages, mais axé sur un personnage différent.

Résumé 
À , Theresa  Young est une jeune étudiante ambitieuse, volontaire et réservée. Sa mère contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé : de belles études, un bon job à la clé, un mariage heureux. Mais ça, c'était avant qu'il ne la bouscule dans le dortoir de l'université. Lui, c'est Hardin Scott, bad boy, tatoué, piercé, avec un très bel accent anglais. Il est grossier, provocateur et cruel, bref, il est le type le plus détestable que Tessa ait jamais croisé. Et, pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout contrôle. Cet homme ingérable, au caractère sombre, la repousse sans cesse, mais il fait naître en elle une passion sans limites. Une passion qui contre toute attente, semble réciproque. Initiation, sexe, jalousie, mensonges, entre Tessa et Hardin, est-ce une histoire destructrice ou un amour absolu ?

Création 
En 2013, Anna Todd a écrit After sur son smartphone et l'a publié sur le site Internet Wattpad ; le texte sera téléchargé plus d'un milliard de fois. L'histoire est devenue célèbre lorsqu'il a été annoncé que l'auteur s'est inspirée du chanteur Harry Styles, des One Direction, pour créer le personnage d'Hardin, ainsi que Zayn Malik pour Zed, Niall Horan pour Nate, Liam Payne pour Landon et Louis Tomlinson pour Logan. Anna Todd s'est également inspirée des traits de l'actrice Indiana Evans pour créer le personnage de Tessa. Dès lors, After a attiré l'attention des plus jeunes, comme des plus âgés. L'auteure signe un important contrat avec l’éditeur américain Simon & Schuster. Grâce au grand succès que connaît l'histoire, elle aura, par la suite, droit à une édition papier en quatre livres (et cinq en version française). Le premier tome est sorti aux États-Unis le  et est très vite devenu le best-seller de l'année ; celui-ci entre dans le classement du New York Times où se place dans les meilleures ventes françaises avec près de  quelques mois après sa commercialisation. Aux États-Unis, cette fanfiction est un mélange de chick lit et de romantisme. Rapidement, les trois autres romans sont également sortis : After, saison 2 (, en version originale) le , After, saison 3 (, en version originale) le , After saison 4 (, en version originale et After We Rise en version française) le , le cinquième et dernier tome est sorti le  en France (After Ever Happy).

Suites

After, saison 2 
After, saison 2 (, dans la version originale) est sorti le  aux États-Unis, et est sorti le  en France.

Résumé 
Hardin rencontre Tessa grâce à son amie, qui est sa partenaire de chambre. Ils vont tous à une soirée et ils jouent au jeu action et vérité qui va tout changer. Dans l'histoire Hardin et Tessa passent leur vie ensemble, on voit de la jalousie, des bons moments, des pleurs, de la tristesse jusque là ils s’aimaient, mais Molly était jalouse et montre une video à Tessa qui chamboule tout. La vidéo montre la partie d'action ou vérité, Tessa ne voulait pas embrasser Hardin et elle est partie mais il a dit qu'il allait se mettre en couple avec elle et lui briser le coeur.  Il avait vraiment des sentiments pour elle.

After, saison 3 
After, saison 3 (, dans la version originale) est sorti le  aux États-Unis, et est sorti le  en France.

Résumé 
Le caractère violent d'Hardin continue de lui jouer des tours : il échappe de peu à l'expulsion de l'université et Tessa est sauvée par Zed d'une terrible vengeance des amis d'Hardin. Pour calmer un peu ce jeu malsain et continuer à exercer le métier qu'elle aime, Tessa décide de partir à Seattle où Hardin la rejoint dès qu'il peut. Leurs sentiments se renforcent et toutes leurs colères s'apaisent quand leurs corps s'unissent. Malgré les prédictions de sa mère, Tessa est convaincue qu'Hardin et elle peuvent réussir là où leurs parents ont échoué. Jalousie et possessivité chez Hardin, désir d'indépendance et d'autonomie chez Tessa, mais un besoin mutuel et passionné d'être ensemble.

After, saison 4 
After, saison 4 (), est sorti en France le . Ce roman est inclus dans le tome 3 aux États-Unis. En France, le tome 3 a été divisé pour créer un tome 4.

Résumé 
Avant, personne n'aurait osé les déchirer… Grâce à Zed, Tessa échappe au pire et soulagée, elle peut commencer une nouvelle vie indépendante à Seattle. Hardin se rapproche de plus en plus de Richard, le père de Tessa, jusqu'à l'héberger dans leur ancien appartement pour l'aider à s'en sortir ! L'occasion parfaite pour prouver qu'il a changé et que, peut-être, il peut devenir quelqu'un de bien. Ou est-ce une manipulation de plus à son actif ? Reste-t-il un espoir pour Tessa et son incorrigible petit ami ? Les nuits entre les deux amants sont plus passionnées que jamais, et Tessa se jette à corps perdu dans cette tumultueuse liaison. Pourtant, son entourage semble croire que sa relation avec Hardin va la plonger dans une spirale destructrice dont elle ne pourra sortir indemne. Grâce au soutien de Landon, elle va mener sans doute l'un de ses plus durs combats pour sauver son couple. C'est sans compter sur un cruel coup du destin qui va faire ressortir les pires démons d'Hardin… Tessa arrivera-t-elle à chasser les ténèbres dans l'esprit torturé de son homme ? Elle refuse catégoriquement de lâcher l'affaire sans se battre… Mais pour qui se bat-elle au juste ? Pour Hardin ? Ou pour elle-même ?

After, saison 5 
After, saison 5 (, dans la version originale) est sorti le  aux États-Unis, et est sorti le  en France. C'est l'équivalent du quatrième tome d’After en version originale, car le tome 3, en France, a été divisé en deux roman.

Résumé  
La vie n'a jamais été rose pour Tessa et Hardin, mais chaque nouveau défi auquel ils doivent faire face renforce leur amour et le lien passionné qui les unit est de plus en plus solide. Mais quand un pan de son passé, qu'il n'aurait pu imaginer, lui est révélé, Hardin est touché au cœur. Tessa de son côté subit une tragédie. Les deux amants vont-ils résister à tant de cruauté ? 

Finalement, leur histoire familiale, si elle est choquante, ne semble pas très différente l'une de l'autre. Et Tessa n'est plus la douce et gentille fille qu'elle était quand elle a rencontré Hardin, pas plus qu'il n'est le cruel et sombre garçon dont elle est tombée amoureuse. Elle comprend toutes les troublantes émotions sous la carapace d'Hardin et sait qu'elle est la seule qui peut le calmer. Il a besoin d'elle. 

Mais plus le passé d'Hardin resurgit, plus il est inquiet et triste, et plus il repousse Tessa et tous les autres au loin. Tessa n'est pas sûre de pouvoir le sauver sans se sacrifier. Elle refuse de l'abandonner sans se battre, mais combattre qui : Hardin ou elle-même ?

Spin-off 
En , Anna Todd annonce sur son compte Instagram qu'elle sortira un nouveau livre, intitulé Before ; il s'agit du point de vue d'Hardin dans le premier tome d’After. Cependant, Anna Todd déclare que Before contient des éléments du passé (avant que Hardin ne rencontre Tessa), ainsi que des éléments du futur en plus du point de vue d'Hardin dans le premier tome de la saga. Le livre est sorti le  aux États-Unis. En France, Before a été divisé en deux parties : la première partie est sortie le , et la deuxième partie est sortie le .

Par la suite, en , Anna Todd a annoncé qu'elle allait sortir deux romans, Nothing More (Landon en VF) et Nothing Less (Between en VF), centrés sur le personnage de Landon Gibson, le meilleur ami de Tessa et Hardin. Ces deux romans tourneront autour de ses amours à New York pendant les deux années d'ellipses dans le dernier tome d’After. Nothing More est sorti en  et Nothing Less est sorti en  aux États-Unis et en France.

Before, saisons 1 et 2

Résumé 
Hardin tient un journal secret. Il y raconte son histoire, avant sa rencontre avec Tessa et pendant les semaines qui vont changer sa vie. Un journal où les filles de sa bande  tiennent un rôle essentiel. Ce journal lui permet d’évacuer sa colère et d’analyser ses sentiments. Nous y découvrons ses secrets, ses doutes, son âme… peut-être pas si noire qu’il y paraît. Ce point de vue d’Hardin nous incitera-t-il à l’indulgence ?

Car la vie n’a pas épargné Hardin. Il a subi un traumatisme qu’un enfant ne devrait jamais vivre, sans l’amour de ses parents pour l’aider à le surmonter. La rage s’est emparée de lui et ne l’a plus quitté. Il est sombre, solitaire et ne se permet aucune émotion, hormis l’adrénaline de ses méfaits. Il se fout de tout, même de lui-même. Jusqu’au jour où sa route croise celle de Tessa… Sera-t-il capable de l’aimer ?

Nothing more, saisons 1 et 2

Résumé 
Dans ces deux saisons, nous suivons plus particulièrement les péripéties du meilleur ami de Tessa : Landon. Ce dernier est parti vivre sa vie d'étudiant à New York et il va devoir faire face à cette nouvelle vie. Il partage son temps entre son travail au café et ses études. Malgré ses nouvelles rencontres, un sentiment de solitude le tiraille à la suite de sa rupture avec sa petite amie de longue date, Dakota. Cette dernière reviendra brutalement dans sa vie et l'incertitude surviendra avec. Cependant, une autre rencontre risque de le bouleverser : la pétillante Nora, amie de Tessa, qui ne va cesser de chambouler son quotidien. Quels choix fera Landon et parviendra-t-il à s'accomplir en tant qu'homme ? 

Dans ce nouveau spin-off, Landon est évidemment suivi de Tessa car il s'agit de la période où ils vivent ensemble en collocation. Il complète donc les autres tomes d’After puisqu'on peut suivre la descente en enfer de Tessa ainsi que sa reconstruction progressive.

Adaptation au cinéma 
Le , cinq jours avant la parution du roman, il est annoncé que la société de production cinématographique Paramount Pictures a acheté les droits de l'œuvre, afin d'en faire un film. L'auteur déclare que Harry Styles ne jouera pas Hardin, mais Anna Todd a exprimé son désir que l'actrice australienne Indiana Evans joue le rôle de Tessa et que l'acteur britannique Douglas Booth joue le rôle d'Hardin. Cependant, sur les réseaux sociaux, les fans de la saga déclarent qu'ils aimeraient que l'acteur britannique Daniel Sharman joue le rôle d'Hardin.

Fin , Anna Todd annonce sur Twitter et Instagram que la scénariste Suzane McMartin vient de terminer d'écrire le scénario d’After : Chapitre 1. En , Anna Todd répond aux rumeurs en déclarant que l'actrice américaine Dianna Agron ne jouera malheureusement pas le rôle de Tessa et qu'elle aimerait beaucoup que Daniel Sharman et Indiana Evans jouent les rôles de Hardin et Tessa. En , Daniel Sharman confirme sur Twitter qu'il jouera Hardin, cependant, il annonce en  qu'il se retire du film. Indiana Evans, par faute de temps, se retire également du casting.

Anna Todd, ayant récupéré les droits du film, révèle que la sortie officielle du film est prévue pour le  aux États-Unis et le  en France. Adam Shankman et Jennifer Gibgot (qui ont produit des films tels que 17 ans encore ou La Dernière Chanson) produiront le film.  Elle annonce, le , via les réseaux sociaux que Hero Fiennes-Tiffin incarnera le rôle de Hardin Scott. Et quelques jours plus tard, Anna Todd révèle sur Instagram que Josephine Langford, la jeune sœur de l'actrice Katherine Langford, jouera le rôle de Tessa Young, qui avait à l'origine auditionné pour incarner Molly. Le tournage du premier film débuta le  à Atlanta, en Géorgie. Le nombre d'entrées, en France, dépasse les 1 million en à peine 3 semaines.

Références

Voir aussi

Lien externe 
  Page d'Anna Todd sur Wattpad 

Roman américain paru en 2014
Roman d'amour
Roman érotique du XXIe siècle
Roman américain adapté au cinéma